Abdul Rashid ist der Name folgender Personen:

* Abdul Rashid (Hockeyspieler, 1922) (1922–1988), pakistanischer Hockeyspieler
 Abdul Rashid (Leichtathlet, 1928) (* 1928), pakistanischer Leichtathlet
 Abdul Rashid (Hockeyspieler, 1947) (1947–2020), pakistanischer Hockeyspieler
 Abdul Rashid (Hockeyspieler, 1959) (* 1959), pakistanischer Hockeyspieler
 Abdul Rashid (Leichtathlet, 1979) (* 1979), pakistanischer Leichtathlet